14-й матч матч всех звёзд НХЛ прошёл 1 октября 1960 года в Монреале.

Впервые матч «звёзд» прошёл без Мориса Ришара, объявившего незадолго до этого об окончании своей карьеры. Победный гол для «Олл Старс» в конце второго периода забил игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Хебентон с передачи своего одноклубника Реда Салливана.

НХЛ в 1960
Октябрь 1960 года
События 1 октября
Матчи всех звёзд НХЛ